Нефедиха — сельский посёлок в составе Семьянского сельсовета Воротынском районе Нижегородской области.

Примечания

Ссылки 

 История поселка фото и видео. Проект Старинные деревни и села Нижегородской области. 

Населённые пункты Воротынского района